Minister van Arbeid (Verenigde Staten)
 Minister van Arbeid (Verenigd Koninkrijk)